Willem Frederik Nicolaas Albert, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, (Den Haag, 22 augustus 1836 - aldaar, 23 januari 1846), was de tweede zoon van prins Frederik van Oranje-Nassau en Louise van Pruisen.

Biografie
Frederik woonde met zijn ouders op landgoed de Paauw in Wassenaar. In januari 1846 kwam hij bij gymnastiekoefeningen dusdanig ongelukkig ten val dat hij een week later op 9-jarige leeftijd overleed. Zijn vader was er volgens erfprinses Sophie kapot van.

Frederik werd bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in Delft op 28 januari. Nog tot jaren na het overlijden van zijn vader (in 1881) was zijn speelvertrek op huize De Paauw in Wassenaar intact gelaten.

Voorouders

Huis Oranje-Nassau